Likedeeler steht für:

 niederdeutsche Bezeichnung für Vitalienbrüder, siehe Vitalienbrüder #Name
 Likedeeler (Schiff), zu einem Schullandheim umgebautes Frachtschiff in Rostock